Yuji Hyakutake (1950-2002) – astronomo giapponese
Cometa Hyakutake (C/1996 B2) – la Grande Cometa del 1996
7291 Hyakutake – asteroide del sistema solare
Harukichi Hyakutake – generale giapponese della seconda guerra mondiale